

Траутвілл — місто, штат Пенсільванія
 Траутвілл — місто, штат Вірджинія